stazione di Torino Porta Susa – stazione ferroviaria di Torino attivata nel 2008
 stazione di Torino Porta Susa – stazione ferroviaria di Torino soppressa nel 2009
 stazione di Porta Susa – stazione della metropolitana di Torino